Отвил може да се односи на:
 династија Отвил
 Отвил (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Отвил (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Отвил (Ивлен), насељено место у Француској, у департману Ивлен
 Отвил (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Отвил (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Отвил (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Отвил“